Хосе Антонио има више значења:

 Хосе Антонио (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Хосе Антонио (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Хосе Антонио (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику